Schewtschenkowe Persche (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schewtschenkowe Persche (Blysnjuky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky
 Schewtschenkowe Persche (Wowtschansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk